Carl Frederik Krabbe er navnet på flere personer:

 Carl Frederik Krabbe (1793-1849) – dansk major (Carl Friederich Krabbe)
 Carl Frederik Krabbe (1858-1920) – dansk generalmajor, sønnesøn af den foregående